

Geografia 
 Giava – una delle grandi Isole della Sonda
 Giava la Grande – la più grande isola del mondo secondo Marco Polo
 Fossa di Giava – fossa oceanica situata nella parte nordorientale dell'Oceano Indiano
 Mar di Giava – mare dell'Indonesia

Altro 
 Giava – ballo
 Indaco di Giava – colore
 Uomo di Giava – fossili

Pagine correlate 
Jawa